TrackMania – seria gier wyścigowych oferująca sztuczki kaskaderskie, budowę własnych tras, elementy gier logicznych oraz elementy zręcznościowe. Została opracowana na platformę PC przez francuską firmę Nadeo od roku 2003, na konsolę Nintendo DS od 2008 r., na Nintendo Wii od 2010 r. oraz na PlayStation 4 i Xbox One od 2016 r. Jest to też drugie oraz najpopularniejsze dzieło tego producenta, gdyż przed TrackManią istniała też gra o nazwie Virtual Skipper wydana na PC w 2000 roku jako pierwsza. Najnowszą częścią serii jest Trackmania, wydana w lipcu 2020 roku. To, co szczególnie wyróżnia TrackManię, to specjalny edytor umożliwiający tworzenie własnych tras przy pomocy specjalnych elementów trasy (proste, zakręty, drogi z dopalaczami, punkty pomiarowe, zmiany nawierzchni itp.) zwanych „segmentami”. W grze jest też wbudowany edytor nagrywania filmów o nazwie MediaTracker, w którym według zaleceń gracza jest dostępny proces używania kamery przed rozpoczęciem jazdy po wybudowanym torze, w trakcie jazdy bądź też po tym, jak graczowi uda się zaliczyć przejazd po trasie oraz proces zmiany kamery powtórki, w której gracz pokonuje planszę.

W odróżnieniu od innych gier tego typu, TrackMania pozwala na dowolną liczbę przejazdów w celu uzyskania jak najlepszego rezultatu. Gracz może powrócić do ostatniego punktu pomiarowego, jeśli danym pojazdem wyląduje na dachu, zboczy z trasy, uderzy w boczne krawędzie drogi lub zabraknie mu prędkości do pokonania danej części toru. Podczas rozgrywki gry wieloosobowej lub też jednoosobowej w celu zdobycia medali samochody nie zderzają się ze sobą, a jedynie przenikają przez siebie. W starszych częściach gry (do 2008 roku) oprócz trybu wyścigów są też dostępne inne tryby rozgrywki np. Puzzle (budowa części toru kilkoma segmentami w celu najszybszego zaliczenia jazdy), Platformy (przejazd po trasie bez żadnego upadku) czy Ewolucje (wykonywanie danym pojazdem ruchów obrotowych jako akrobacje).

Historia

2003–2005 
Pierwsza wersja gry TrackMania zadebiutowała w roku 2003 przez twórców francuskiej firmy Nadeo jako inspiracja wydanej na systemy komputerowe MS-DOS gry o nazwie Stunts. Opublikowano tę grę na światowy rynek 28 listopada 2003, a w Polsce – 16 czerwca 2004 roku. TrackMania zawierała 3 pierwsze środowiska, do których są przystosowane domyślne pojazdy: Rally (Rajd), Snow (Śnieg) oraz Desert (Pustynia), spośród których wszystkie mają inną technikę prowadzenia. Do każdych ze środowisk jest dostępny trójwymiarowy edytor tras, w którym można umieszczać różnego rodzaju elementy trasy zwane „segmentami”, a także umieszczać skały i inne wzniesienia. W grze pojawiła się także nowa waluta nazywana „miedziakami”, które można zdobyć po ukończeniu tras zbudowanych przez producenta na trzy medale oraz przeznaczyć je głównie do budowy własnych tras, przy czym każdy segment posiada określoną kwotę miedziaków. TrackMania funkcjonuje na technologii graficznej engine 3D, dzięki której gra może płynnie działać nawet na komputerach zawierających niskie parametry.

Rok później (2004) po pierwowzorze TrackManii powstała następna, bardziej odświeżona wersja tej gry – TrackMania Power Up, gdzie różnica między jej poprzednikiem nie jest duża. W następnym roku producent Nadeo wyprodukował kolejną wersję gry jako sequel obu poprzednich gier, zawierającą 3 nowe, bardziej dopracowane środowiska – TrackManię Sunrise, wydana 8 kwietnia 2005. W tej grze można poruszać się po planszach sportowymi samochodami na nowo utworzonych środowiskach typu Wyspa (Island), Zatoka (Bay) oraz Wybrzeże (Coast), a także utworzonych zostało wiele nowych rozwiązań, które w poprzednich częściach nie istniały. Nowa opcja tej kontynuacji jest taka, że podczas jazdy większość pojazdów może osiągnąć nieco większą prędkość przy pokonywaniu drogi (aż do 400 km/h), każdy z samochodów inaczej się prowadzi niż te znane ze wcześniejszej gry (TrackMania z roku 2003) oraz jako nowość jest opcja kontroli lotu samochodu (kiedy pojazd leci w powietrzu to można nacisnąć przycisk hamulca do krótszego lądowania). Po raz pierwszy w grze pojawił się nowy edytor – MediaTracker, polegający na nagrywaniu własnych filmów, które można umieścić podczas jazdy bądź też przed przejazdem i po zakończeniu danego przejazdu. Kolejnym rozwiązaniem tej części jest wbudowany edytor malowania swoich pojazdów, w którym można do wybranego pojazdu umieścić naklejki czy też nanieść kolor na całą karoserię samochodu. Oprócz tego można też wybrać samochody malowane domyślnie przez producenta. W grze zaimplementowano też bardziej rozbudowany tryb gry wieloosobowej, natomiast w edytorze tras jest dostępna większa oraz bardziej rozbudowana liczba segmentów do budowy torów, dzięki którym można wykonywać danym pojazdem nieznacznie więcej ewolucji, jednakże można jako nowość wybrać porę dnia przed przystąpieniem do tworzenia własnych tras.

Pół roku po wydaniu gry o wersji Sunrise producent Nadeo stworzył kolejną odmianę TrackManii – Original jako dodatek do części najstarszej oraz Power Up, posiadająca nieco więcej nowych możliwości niż pierwsza wersja gry w trakcie rozgrywki. Wydano ją na światowy rynek 12 października 2005, a na polski – w tym samym roku: 19 grudnia. Różnica między wersją Original a TrackManią z produkowaną w roku 2003 polega na tym, iż ta odnowiona zawiera więcej elementów w edytorze tras, posiada poprawioną grafikę znaną z gry jako kontynuacja (TrackMania Sunrise), więcej gotowych tras, a także nowe tryby gry: Platformy (jazda po torach przy omijaniu przeszkód bez żadnego najazdu na pułapki) i Ewolucje (zdobywanie punktów poprzez wykonywanie akrobacji swoim autem). W tej części możliwości znane z TrackMania Sunrise, takie jak rozbudowany edytor torów ze zwiększoną liczbą segmentów, pora dnia przed budową tras, MediaTracker czy malowanie samochodów są wyłącznie dostępne w grze Original.

2006–2008 
Na początku roku 2006 została przez producenta Nadeo stworzona jako specjalna edycja pierwsza gra o nowym środowisku, produkowana na potrzeby ogólnoświatowego turnieju Electronic Sports World Cup – TrackMania Nations Electronic Sports World Cup, w której można się poruszać po trasach na środowisku Stadion (Stadium). Jest ona też grą uznaną za jedną z sześciu produkcji, w której gracze mogą walczyć w turnieju ESWC. TrackMania Nations ESWC jako pierwsza gra jest dostępna do pobrania przez internet bezpłatnie, a także wchodzi w skład TrackManii United o komercyjnej licencji. W edytorze tras tej gry znajdują się bardziej zróżnicowane segmenty o nowo wprowadzonym module Existiential Mode. Zaimplementowano także metodę grania w trybie multiplayer typu HotSeat, która pozwala na pokonanie okrążenia dowolnej trasy na zmianę oraz branie udziału w zawodach w internecie. Po produkcji tej części w tym samym roku wydano na rynek nową grę jako odświeżona wersja TrackManii Sunrise – TrackMania Sunrise eXtreme, która różni się jedynie tym, iż została powiększona liczba elementów oraz wszelkich opcji do budowy własnych tras, a także poziomów zbudowanych przez producenta do zaliczenia. 17 listopada 2006 roku producent opublikował kolejną nową grę – TrackMania United. Jest ona kompilacją 7 dawniej utworzonych środowisk znanych z poprzednich gier, czyli Rajd, Pustynia, Śnieg, Zatoka, Wyspa, Wybrzeże i Stadion, gdzie na każdym ze scenerii jest możliwość projektu własnych torów, przy czym grafika całego otoczenia jest bardziej dopracowana oraz liczba elementów tras danego środowiska nieznacznie się powiększyła.

W grze TrackMania United Forever wydanej dwa lata temu po istnieniu poprzednika (TrackMania United) łączna liczba torów zbudowanych przez producenta wynosi 250, z kolei aktualizacja tej wersji o nazwie TMUF Star Edition zawiera kolejne trasy utworzone przez graczy w liczbie 147. Od 16 kwietnia 2008 jest dostępna kolejna wersja tej gry jako następca wersji TrackMania Nations ESWC – TrackMania Nations Forever, która jest również darmowa. Według producentów gra w wersji „Nations Forever” jest nieco bardziej dopracowaną wersją poprzedniej odmiany gry, co charakteryzuje ją większa liczba segmentów do budowy własnych torów oraz przebudowany system publikacji wyników w sieci i sposobu współzawodnictwa, a także tryb single-player i oprawa wizualna są bardziej dopracowane.

2010–2017 
W roku 2011 powrócono do produkcji nowych serii gier na komputery PC, wyróżniające się cyfrą „2” na indeksie górnym. Od tego momentu firma Nadeo 14 września tego roku opublikowała grę TrackMania 2: Canyon o nowym środowisku – Kanion (Canyon) przypominające nieco obszar pochodzący z Power Up oraz Original – Pustynię. Jest to pierwsza gra wydana o pojedynczym środowisku na platformę PC, a nawet jako pierwsza jest częścią społeczności ManiaPlanet, dzięki której gracz może w łatwiejszy sposób wymieniać się informacjami, wybudowanymi torami, a także zgłosić usterki gry. Gra Canyon zawiera bardziej rozbudowany edytor tras, większe pole do ich budowy, a także technika prowadzenia pojazdu jest bardziej zróżnicowana niż u pozostałych poprzedników serii. Nową koncepcją gry jest tryb rozgrywki w podzielonym ekranie oraz język skryptowy ManiaScript, w którym można korzystać ze złożonych funkcji.

Dwa lata później (2013) producent Nadeo stworzył kolejne dwie wersje gry, które również są „członkami” społeczności ManiaPlanet – TrackMania 2: Valley (4 lipca 2013), w której można poruszać się po trasach na nowym środowisku Dolina (Valley). Kolejnym dziełem producenta jest TrackMania 2: Stadium (21 czerwca 2013), kontynuacja gier ze środowiskiem Stadion. Różnica między wersją Nations Forever polega na tym, iż posiada inne menu, zmienił się interfejs do budowy tras znany z wersji Canyon, rozbudowany edytor MediaTracker służący do nagrywania powtórek oraz zmiany kamery w trakcie gry, a także zawiera więcej segmentów w edytorze tras, jednak pole do budowy własnych torów nie zostało powiększone, gdzie w grze TrackMania 2: Canyon tak było. Oprócz tego w grze Stadium została opracowana lepsza grafika, przy której są widoczne bardziej zaawansowane efekty świetlne oraz opcja ustawiania jakości gry na wyższych detalach. W przeciwieństwie do dwóch poprzedników (Nations Forever oraz Nations ESWC) nie jest grą, którą można pobierać z Internetu bezpłatnie.

Inne platformy 
Producent Firebrand Games wyprodukował dwie nowe gry kompatybilne z konsolą Nintendo DS: TrackMania DS (2008) oraz TrackMania Turbo (wersja na konsole NDS, 2010), a także z konsolą Nintendo Wii (TrackMania Wii, 2010). TrackMania Turbo, stworzona przez Nadeo, jest dostępna na trzy platformy: Windows, PlayStation 4 oraz Xbox One.

Gry serii 
Obecnie wydano siedem gier z serii oraz kilka dodatków, głównie darmowych, które charakteryzują się kolejnym słowem dodawanym do tytułu gry:

Trasy 
TrackMania zawiera gotowe trasy, nadane przez Nadeo, po których gracz może się ścigać, by móc zdobyć medale (brązowy, srebrny, złoty i medal autora) oraz „miedziaki” – obowiązującą w TrackManii walutę (nie dotyczy ona części Nations ESWC i Nations Forever). Medale są podstawą klasyfikacji graczy w rankingu solo (offline). Za miedziaki można natomiast kupować dzieła innych osób, takich jak trasy lub skiny samochodów.

Edytor tras jako trójwymiarowe narzędzie pozwala natomiast na tworzenie torów według koncepcji gracza za pomocą wielu elementów trasy i otoczenia dostępnych w grze. Głównie znanymi elementami segmentów są drogi proste, strome, pochyłe, specjalne, z dopalaczami, z fazą bezsilnikową, z punktami kontrolnymi, zakręty oraz różnorakie elementy ozdabiające planszę. Poprzez edytor można także dołączyć do trasy filmy, np. intro lub GPS dostępne w MediaTrackerze. Dodatkową opcją tego narzędzia podczas jazdy jest ustawianie efektów specjalnych typu smugi, zanikanie pojazdu czy trójkąty dwuwymiarowe. Stworzone dzieła dotyczące torów można opublikować w Internecie, na specjalnych serwisach TrackMania Exchange (TMX) lub Mania Exchange (MX, dotyczy wyłącznie TM²).

Środowiska 
W grze zostało utworzonych 10 środowisk, do których w zależności od wersji gry istnieje opcja budowy własnych torów. Jednym z najbardziej znanych obszarów do wykonywania przez graczy tras jest Stadion (Stadium) utworzony w roku 2006 w grze TrackMania Nations ESWC. Pierwotnie wykonanymi terenami są 3 środowiska: Pustynia (Desert), Rajd (Rally) i Śnieg (Snow) znane z pierwotnej gry TrackMania, zaś ostatnio stworzonym jest Laguna (Lagoon) pochodzący z gry TrackMania Turbo z roku 2016.

Samochody 
W TrackManii nie można wybierać samochodu, którym chce się przemierzyć daną trasę. Do danego środowiska przyporządkowany jest tylko jeden pojazd. Można jedynie wybrać jego skin dostępny w grze, stworzony przez gracza w dołączonym do gry edytorze lub pobrany ze strony TrackMania Carpark (dotyczy to TMNF/TMUF). Gracze mogą wymodelować własny skin, lecz nie zmieni to osiągów pojazdu. W grach ManiaPlanet można zaimportować modele 3D z serii TrackMania Forever szczególnie przy pomocy odpowiednich instrukcji z forum platformy. Dla ManiaPlanet stworzono także stronę ManiaPark, w której można pobierać modele 3D oraz skórki 2D.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona gry TrackMania

Gry na platformę Windows
Komputerowe wyścigi
Serie gier komputerowych
Gry na platformę Nintendo DS
2003 w grach komputerowych
Gry wydane przez Deep Silver
Gry wyprodukowane przez Nadeo